Толон - самый отдалённый населённый пункт Чурапчинского улуса. От административного центра 111 км  Рядом есть сайылык Лэбийэ.

Экономика 
Сельское хозяйство.

История 
Основан в 1939 году.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чурапчинского улуса